Кам'яногірська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Кам'яногірська сільська рада — Львівська область, Жовківський район